Pleasant Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pleasant Hills (Maryland)
Pleasant Hills (Pennsylvania)